Adar steht für:
 Adar (Monat), einen Monat im jüdischen Kalender
 Adar, Landschaft in Niger, siehe Ader (Niger)
 ADAR, Name des Gens eines Enzyms, siehe DRADA
 Adar (Fluss), ein in Äthiopien entspringender Fluss

Personen:
 Yasemin Adar (* 1991), türkische Ringerin

Siehe auch:
 Aadhaar
 Adare